Vivir (álbum de Enrique Iglesias)
 Vivir (canção)

Desambiguação